

Astronomia 
 3304 Pearce – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alex Pearce – calciatore scozzese
 Alice Pearce – attrice statunitense
 Darryl Pearce – cestista australiano
 David Pearce - economista britannico
 Drew Pearce – sceneggiatore e produttore statunitense
 Douglas Pearce – musicista folk inglese
 Frank Pearce – imprenditore e informatico statunitense
 Guy Pearce – attore australiano
 Heath Pearce – calciatore statunitense
 Henry Pearce – canottiere australiano
 Henry Pearce – pugile inglese
 Ian Pearce – calciatore inglese
 Lindsay Pearce – cantante e attrice statunitense
 Philippa Pearce – scrittrice inglese
 Slade Pearce – attore statunitense
 Stuart Pearce – calciatore e allenatore britannico
 Edward Lovett Pearce – architetto irlandese

Altro  
 Roman Pearce – personaggio di Fast and Furious